Список млекопитающих, обитающих на территории Исландии (Северная Атлантика).

Из 27 указанных в таблице видов 3 находятся под угрозой исчезновения (Endangered), 2 признаны уязвимыми (Vulnerable), ни один не находится в состоянии, определяемом как близкое к угрожающему (Near Threatened).

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Примечания 

Природа Исландии
Списки:Исландия